Иля-Ууксу (Ууксу II, ) — остановочный пункт на 70,8 км перегона Питкяранта — Салми линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в посёлке Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского района Республики Карелия, в ста метрах от железнодорожного моста через реку Уксунйоки. В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, а этому предшествовало сокращение маршрута поезда Лодейное Поле – Янисъярви до станции Питкяранта. Однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации пункта рано.
По состоянию на 2019 год сохраняется насыпная посадочная платформа, огороженная железобетонным бордюром. На противоположной стороне от платформы расположено здание ПЧ. Остановочный пункт бы организован в советское времена для транспортного обслуживания посёлка Ууксу после ликвидации одноимённого разъезда.

Разъезд Ууксу II 

Разъезд Ууксу II был открыт осенью 1943 года в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Разъезд находился на современном 74,55 км.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Ууксу II на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Ууксу II на railwayz.info
 Паспорт разъезда Ууксу II на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Ууксу II на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Ууксу II на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции